Langspeelplaat
 Laissez-passer (document), een tijdelijk reisdocument
 Liberale Partij (België), een Belgische voormalige politieke partij
Libertaire Partij (Nederland)
 Lumbale punctie, een zogenoemde ruggenprik
 LP (The Soviettes), een album van The Soviettes
 Let's Play, een video-opname van een computerspel dat gekeken wordt voor vermaak
 LP (zangeres), de artiestennaam van de Amerikaanse zangeres Laura Pergolizzi